De toverspiegel (De Rode Ridder): een album van stripreeks De Rode Ridder
 De toverspiegel (film): Nederlandse film uit 1951